T'amerò sempre – film del 1933 diretto da Mario Camerini
T'amerò sempre – film del 1943 diretto da Mario Camerini